Octavo (von lateinisch octavus „der Achte, Achter“) steht für:

 alternative Bezeichnung für das historische spanischen Gewichtsmaße Ochava
 alternative Bezeichnung für das Buchformat Oktavformat